Kanhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kanhäuser (1900–1945), österreichischer Fußballspieler
 Michael Kanhäuser (1634–1701), deutscher Orgelbauer